Czas wojny – powieść Michaela Morpurgo
 Czas wojny – amerykański film z 2011, ekranizacja powieści